Jamie Day är namnet på två engelska fotbollsspelare.

 Jamie Day (fotbollsspelare född 1979)
 Jamie Day (fotbollsspelare född 1986)